Веветан има више значења:

 Општина Веветан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веветан (Веветан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веветан (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику